Георгий Зенович ( или ; около 1782—) — польский легионер в армии Наполеона.

Поступил в 1799 году в польский легион французской армии и, отличившись в битве при Нови, получил французское гражданство. Участвовал почти во всех наполеоновских походах.

Во время Ста дней Зенович находился в главной квартире императора и после второй реставрации был одним из обвиняемых в процессе о свержении с престола Бурбонов. Суд приговорил его к ссылке, которая, по ходатайству императора Александра I, была смягчена на вечное изгнание из Франции.

Зенович удалился в Германию, во время испанской революции находился при Риего, затем жил в Брюсселе, занимаясь литературой.

Известны его труды:
 «Opinion sur l’affaire de Waterloo» (П., 1816);
 «Défense de la Pologne ou histoire morale, politique et littéraire de cet ancien état» (П., 1812).

Литература 
 

Военные Польши
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн